Па́вловское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Кировском районе Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Павлово.

Глава муниципального образования — Ковш Константин Владимирович. Глава администрации — Залитко Владимир Петрович.

Местоположение 
Павловское городское поселение расположено на западе Кировского района.

Граничит:
 на севере — со Всеволожским районом Ленинградской области и Кировским городским поселением
 на востоке — со Мгинским городским поселением
 на юге и западе — с Отрадненским городским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербург — Кировск)
  (Павлово — Мга — Луга)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 9 км.

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 100-оз от 29 ноября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Павловское городское поселение, в которое вошли посёлок Павлово и территории, подчинённые поселковой администрации.

Население

Состав городского поселения 
В соответствии с областным законом от 29.11.2004 № 100-оз в состав городского поселения входят:

Экономика 
В экономике МО Павловское городское поселение по состоянию на 01.01.2011 года было занято 1,28 тыс. чел. (34% численности населения поселения).

На территории поселения зарегистрировано 28 предприятий и организаций (на 2008 год).

Сельскохозяйственных предприятий нет.

Промышленное производство представлено производством строительных материалов и пищевой продукции.

Градообразующим промышленным предприятием городского поселения является ОАО «Павловский завод строительных материалов», который специализируется на производстве силикатного кирпича. Завод был образован в 1931 году. На сегодняшний день мощности предприятия позволяют выпускать до 100 млн. шт. условного кирпича в год.

Производством металлоконструкций на территории поселения занимается предприятие ЗАО «Капри», которое функционирует с 1993 года.

С 2003 года на территории поселения функционирует предприятие пищевой промышленности — ООО «Кондитерская фабрика «ФинТур».

Организация ЗАО «Спецдорстрой», специализируется на строительстве и ремонте дорог.

Согласно данным паспорта муниципального образования на территории поселения функционирует 17 предприятий малого бизнеса.

Примечания

Ссылки 
 Павловское городское поселение. Официальный сайт.

Муниципальные образования Кировского района (Ленинградская область)
Городские поселения Ленинградской области